Nemzeti Stadion (Botswana)
Nemzeti Stadion (Bukarest)
Nemzeti Stadion (Bukarest, 1953)
Nemzeti Stadion (Bukit Jalil)
Nemzeti Stadion (Cook-szigetek)
Nemzeti Stadion (Freetown)
Nemzeti Stadion (Jamaica)
Nemzeti Stadion (Lagos)
Nemzeti Stadion (Libéria)
Nemzeti Stadion (Nouakchott)
Nemzeti Stadion (Sierra Leone)
Nemzeti Stadion (Suva)
Nemzeti Stadion (Szingapúr)
Nemzeti Stadion (Tanzánia)
Nemzeti Stadion (Ta’ Qali) (Málta)
Nemzeti Stadion (Turks- és Caicos-szigetek)
Nemzeti Stadion (Uganda)
Nemzeti Stadion (Varsó)

Sport egyértelműsítő lapok